— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1678—1725). Томида-хан располагался в провинции Ава (современная префектура Токусима) на острове Сикоку. Дочерний хан Токусима-хана.

Краткая информация 
Административный центр: местечко Томида, уезд Мёдо (современный город Токусима префектуры Токусима).

Доход хана:  коку риса.　

Княжеством управлялось родом Хатисука, который принадлежал к тодзама-даймё и имел статус правителя лагеря (陣屋). Главы рода имели присутствовать в вербовом зале сёгуна.

В 1725 году Томида-хан был ликвидирован.

Правители княжества

Примечания

Источники 
 Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. — Київ: «Аквілон-Прес», 1997—256 с. — ISBN 966-7209-05-9.

Ссылки 
 Список трехсот ханов периода Эдо

Ханы Японии